Tarja Halonen - atual presidente da Finlândia
Tarja Turunen - cantora finlandesa

Desambiguação